Кјахтински споразум (1727), споразум којим су регулисани односи Руског царства и Кинеског царства за вријеме династија Ћинг;
 Кјахтински споразум (1792), споразум којим су регулисани трговински односи Руског царства и Кинеског царства кроз Кјахту и погранични режим;
 Кјахтински споразум (1915), споразум којим су Русија и Кина признале аутономију Спољашње Монголије, а Монголија сизеренство Кине.